|-
| 153701 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153702 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153703 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153704 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153705 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153706 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153707 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153708 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153709 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153710 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153711 - || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153712 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153713 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153714 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153715 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153716 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153717 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153718 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153719 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153720 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153721 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153722 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153723 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153724 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153725 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153726 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153727 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153728 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153729 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153730 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153731 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153732 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153733 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153734 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153735 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153736 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153737 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153738 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153739 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153740 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153741 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153742 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153743 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153744 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153745 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153746 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153747 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153748 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153749 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153750 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153751 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153752 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153753 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153754 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153755 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153756 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153757 - || || 21 d'octubre de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 153758 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153759 - || || 24 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153760 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153761 - || || 25 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153762 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153763 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153764 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153765 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153766 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153767 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153768 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153769 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153770 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153771 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153772 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153773 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153774 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153775 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153776 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153777 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153778 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153779 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153780 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153781 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153782 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153783 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153784 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153785 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153786 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153787 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153788 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153789 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153790 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153791 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153792 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153793 - || || 15 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153794 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153795 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153796 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153797 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153798 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153799 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153800 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3